Alex Shibutani – danzatore su ghiaccio statunitense
 Maia Shibutani – danzatrice su ghiaccio statunitense
 Yukihiro Shibutani – sceneggiatore e direttore artistico giapponese